Тунджель Куртиз (; 1935—2013) — турецкий  кино, театра и ТВ.

Карьера
В кино дебютировал в 1964 году. Снялся более чем в 70 фильмах и телесериалах.

Публика узнала его как  Рамиза Дайы  после работы в телесериале «Эзель», который получил широкую известность не только в Турции, но и за её пределами. Снимался в сериале «Великолепный век» (Эбуссууд-эфенди).

Смерть
Тунджель Куртиз умер в возрасте 77 лет 27 сентября 2013 года от сердечного приступа в своём доме в Этилере, районе Стамбула.

Награды 
 Премия «Золотой апельсин» за лучший сценарий (1981)
 Серебряный медведь за лучшую мужскую роль Берлинского кинофестиваля (1986)
 Премия «Золотой апельсин» за лучшую мужскую роль второго плана (1980, 1994, 2007)
 Премия «Золотой кокон» за лучшую мужскую роль второго плана (1994)
 Yeşilçam Award за лучшую мужскую роль второго плана (2008)

Примечания

Ссылки 
 Zeytin Publishing — Interview with Tuncel Kurtiz 
 Biyografi.net — Biography of Tuncel Kurtiz 

Обладатели «Серебряного медведя» за лучшую мужскую роль
Лауреаты премии «Золотой апельсин»
Драматурги Турции